

Patronymie

 Bob Cranshaw (1932-2016), contrebassiste et bassiste de jazz américain
 Patrick Cranshaw (1919-2005), acteur américain

Voir aussi
, village écossais